LSO est un code qui signifie :
 Lesotho, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 aérodrome des Sables-d'Olonne-Talmont, l'aéroport des Sables-d'Olonne-Talmont (France), selon le Code AITA des aéroports
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport des Sables-d'Olonne-Talmont a pour code OACI : LFOO.

LSO est un sigle qui peut désigner :
 Lightning and Sprites Observations, un organisme d'observation de phénomènes atmosphériques comme les phénomènes lumineux transitoires.
 , sorte de cookie utilisée par les applications Adobe Flash.
 , un orchestre britannique.
 Lovaniensis Scientificus Ordo, ordre des étudiants et anciens étudiants de la faculté des sciences de l'UCL.
 Licence Sciences des Organisations, formation post-baccalauréat en 3 ans de Université Paris-Dauphine
 Les Sables-d'Olonne, commune française en Vendée.
Code